Skin Diamond (Dunfermline, 18 de fevereiro de 1987) é uma atriz pornográfica e modelo erótica estadunidense.

Prêmios e indicações
2012: XBIZ Award (indicada) – Best New Starlet
2012: AVN Award (indicada) – Best New Starlet
2012: Urban X Award (venceu) – Female Performer of the Year
2013: XBIZ Award (indicada) – Female Performer of the Year
2013: XBIZ Award (venceu) – Best Supporting Actress - Revenge of the Petites
2013: AVN Award (indicada) – Female Performer of the Year
2013: AVN Award  (indicada) – Best All-Girl Group Sex Scene – Meet Bonnie (com Bonnie Rotten & Asphyxia Noir)
2013: AVN Award (indicada) – Best All-Girl Group Sex Scene – Mind Fuck (com Adrianna Luna & Celeste Star)
2013: AVN Award (indicada) – Best Anal Sex Scene – Nacho Vidal: The Sexual Messiah (com Nacho Vidal)
2013: AVN Award (indicada) – Best Girl/Girl Sex Scene – Interracial Lesbian Romance (com Lily Carter)
2013: AVN Award (indicada) – Best Group Sex Scene – Official The Hangover Parody (com Mika Tan, Brooklyn Lee, Misty Stone, James Deen, Dane Cross & Alex Gonz)
2013: AVN Award (indicada) – Best Three-Way Sex Scene (G/G/B) – Joanna Angel: Filthy Whore (com Joanna Angel & Ramon Nomar)
2013: XRCO Award (indicada) – Female Performer of the Year
2013: XRCO Award (indicada) – Orgasmic Analist

Ligações externas 
 Skin Diamond no Instagram
 Skin Diamond no Twitter

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas afro-americanas
Naturais de Dunfermline